Floorball-Ligaen er den bedste liga for herrer indenfor floorball i Danmark. Ligaen blev afviklet for første gang i 1992, da Dansk Floorball Union arrangerede det første DM. Året inden var det første uofficielle DM blev afviklet under navnet Penta Cup med deltagelse af svenske hold.

Ligaen har udviklet sig fra at have været arrangeret over en weekend til at have en øst- og en vestrække med plads til 10 hold. Til først at blive skåret ned til 6 hold i øst og vest til endelig at være en landsdækkende liga.

Floorballligaens historie 
 1991: Danmarksmesterskabet blev afviklet som et åbent stævne, hvori 15 hold deltog, deraf 4 danske. 
 1992: Mesterskabet blev afviklet som et stævne.
 1993: Turneringen opdeltes i øst- og vestdivisionen, hvor de 2 bedste fra hver division mødtes til et finalestævne
 1997: Der indførtes kvartfinaler med videre deltagelse for de hold, der var bedst af tre kampe.
 2005: Divisionerne ændredes til 6 hold i øst og vest.
 2009: Divisionerne ændredes til 8 hold i øst og vest.
 2012: Den bedste række blev fra 2013-14 landsdækkende med ti hold, startende med fem hold fra øst og fem fra vest. Finalen bliver spillet bedst af fem kampe
 2013: Der indføres Floorball Friday med livekampe på Kanal Sport.
 2020: Floorball Danmark og SportLive indgår TV aftale om ligaen
 2022: Ligaen bliver opdelt med 8 hold i en øst og vest række

Resultater 1992-2019 
Den bedste række er delt op i en øst- og en vestdivision. De fire bedste hold fra hver division kvalificerer sig til kvartfinalerne.

Medalje og ligastatistik

Placeringer i ligaen (1991-2017) 

40 hold har deltaget i den bedste liga, siden dens indførelse i 1992. Holdenes placeringer de enkelte år er angivet i nedenstående tabel. Bemærk at placeringerne fra 1-8 afgøres af, hvordan holdet har klaret sig i slutspillet. Kun i starten blev der spillet om bronze, i dag får begge tabere af semifinalerne bronze. 5/8 betyder holdet har tabt i kvartfinalen og 3/4 at holdet har tabt i semifinalen.

1991-1999

2000-2009

2010-19

2020-2029

Evighedstabel 

Der er kun medtaget kampe fra grundspil, og sæsonerne 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2009-10, 2010-11  og 2017-18 mangler. Pointsystemet er ikke ens fra sæson til sæson, ligeså er ikke alle sæsoner opgjort med antal kampe vundet, uafgjort og tabt.

Kåringer

Årets spiller 
Årets spiller er den spiller der efter hver sæson er vurderet til at have været den bedste spiller i sæsonen.

Referencer